Depressió tropical Nine (2000).
 Depressió tropical Nine (2003).
 Depressió tropical Nine (2007): que es desenvolupà en l'Huracà Humberto (2007).
 Depressió tropical Nine (2008): que es desenvolupà en l'Huracà Ike.